

Риджфілд — місто, штат Коннектикут
 Риджфілд — місто, штат Нью-Джерсі
 Риджфілд — місто, штат Вашингтон
 Риджфілд — переписна місцевість, штат Коннектикут